Золоты́е воро́та:
 Золотые ворота (Иерусалим)
 Золотые ворота (Константинополь) — главные ворота Константинополя.
 Золотые ворота (Киев) — реконструкция древних городских ворот Киева.
 Золотые ворота (станция метро) — станция метро в Киеве.
 Золотые ворота (Владимир) — главные ворота Владимира.
 Золотые ворота (Элиста) — буддийское архитектурное сооружение.
 Золотые ворота (Гданьск) — ворота Гданьска.
 Золотые Ворота (скала) — прибрежная скала, входящая в вулканический массив Кара-Даг в Крыму.
 Золотые Ворота (пролив) — пролив, соединяющий залив Сан-Франциско с Тихим океаном.
 Золотые Ворота (мост) — мост в городе Сан-Франциско, проходящий через пролив Золотые Ворота.
 Золотые ворота (парк) — парк в Сан-Франциско.
 Золотые ворота — название ряда призов на Международном кинофестивале в Сан-Франциско.
 Золотые ворота (игра) — русская детская игра.
 Золотые ворота (национальный парк) — национальный парк в ЮАР.
 

 Голден-Гейт (Флорида) — статистически обособленная местность, расположенная в округе Колйер (штат Флорида, США).